Konewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Konewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Razgrad
 Konewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Szumen